Семён Лурье:
 Лурье, Семён Борисович (род. 1948) — российский физиолог, нейроэндокринолог, профессор Кемеровского государственного университета.
 Лурье, Семён Владимирович (Симха Лу́рья; 1867—1927) — русский философ, журналист, юрист и литературный критик, редактор, публицист.
 Лурье, Семён Герцевич (Григорьевич) (1853—1890) — русский революционер-народник, психиатр.